Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A520 ou A-520 :
  Autoroute française A520 reliant Roquevaire à Auriol ;
  Autoroute québécoise 520 (A-520) reliant Dorval à Mont-Royal ;
  Autoroute québécoise 520 (A-520), projet de tunnel routier entre Québec et Lévis.